Oppenländer ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Oppenländer  (1900–1973), hauptamtlicher Kreisleiter der NSDAP
 Karl Heinrich Oppenländer (1932–2014), deutscher Ökonom
 Kurt Oppenländer (1892–1947), deutscher Offizier und Kommandeur